

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Brudzewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne 
 Brudzewice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Suchań

Zobacz też 
 Brudzewice-Kolonia, Kolonia Brudzewice